Hemigrammalestes interruptus ist ein Synonym für folgende Afrikanische Salmler:

 Blauer Kongosalmler
 Brauner Kongosalmler